Балтика — деревня в Кошкинском районе Самарской области в составе сельского поселения Нижняя Быковка.

География 
Находится на расстоянии примерно 12 километров по прямой на юго-восток от районного центра села Кошки.

История 
Деревня основана в 1840-е годы эстонцами, выходцами из Прибалтики. На 1910 год было учтено 20 дворов, 145 человек, все эстонцы. В советское время работали колхозы «Койт», «Эдазе», «Прогресс».

Население 

Постоянное население составляло 5 человека (русские 60 %, эстонцы 49 %) в 2002 году, 2 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кошкинского района
Эстонские поселения вне Эстонии